Gennaro Astarita (1749-1803) – compositore italiano
 Giovanni Astarita (1933-1997) – ingegnere e docente italiano
 Giuseppe Astarita (1707-1775) – architetto e ingegnere italiano
 Giusy Astarita (1988) – pallavolista italiana
 Matteo Astarita (1985) – pallanuotista italiano
 Tony Astarita (1945-1998) – cantante italiano